Odinga ist der Familienname der kenianischen Politiker

 Fidel Castro Odinga († 2015), kenianischer Politiker
 Oburu Odinga (* 1943), kenianischer Politiker
 Oginga Odinga (1911–1994), erster kenianischer Vizepräsident
 Raila Odinga (* 1945), kenianischer Politiker 

und der (wohl friesische) Familienname von

 Theodor Odinga (1866–1931), deutscher, später Schweizer Politiker und Fabrikant